Казачинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Казачинское сельское поселение — входит в Казачинский район Красноярского края
 Казачинское сельское поселение — входит в Шацкий район Рязанской области
 Казачинское сельское поселение — входит в Казачинско-Ленский район Иркутской области